Randzel (Eems) is een zandbank in de Eemsmonding bij Borkum
 Randzel was een Duits marineschip, zie Hr.Ms. Eilerts de Haan (1921)